Doga steht für:
 (10504) Doga, ein Asteroid des Hauptgürtels

Doga ist der Familienname der folgenden Personen:
 Alessandro Doga (* 1975), italienischer Fußballspieler 
 Eugen Doga (* 1937), moldauisch-russischer Komponist
 Jewgeni Dmitrijewitsch Doga (* 1937), moldauisch-sowjetischer Komponist (auch Eugen Doga)